Niemcy:
 Harburg – okręg administracyjny Hamburga
 Harburg – dzielnica Hamburga
 Harburg – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Harburg (Schwaben) – miasto w Bawarii, w powiecie Donau-Ries

Inne:
 zamek Harburg

Zobacz też:
 Hamburg-Harburg